Серье́р () — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш. Входит в состав округа Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE кантона — 0822. Всего в кантон Серьер входит 17 коммун, из них главной коммуной является Серьер.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 11 415 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Ардеш на сайте INSEE
 Расположение кантона Серьер на карте Франции

Кантоны департамента Ардеш